Лаурикоча () — одна из 11 провинций перуанского региона Уануко. Граничит на севере с провинцией Дос-де-Майо и провинцией Яровилька; на востоке с провинцией Уануко и провинцией Амбо; на юге с департаментом Паско и на западе с департаментом Лима и департаментом Анкаш.

С иерархической точки зрения католическая церковь является частью епархии Уануко, суфражии архиепархии Уанкайо.

Tопонимы 
Название этой провинции происходит от двух слов на языке кечуа: llauri или sauri, что означает «синий», и cocha или gocha, что означает «озеро» или «лагуна». Поэтому Lauricocha означает «голубая лагуна».

География 
Область занимает площадь 1860,13 квадратных километров и является одной из самых высоких провинций в регионе Уануко (средняя высота 3800 м над уровнем моря). В западной его части отграничены восточные склоны горных хребтов Хуайхуаш и Раура; и на его восточной стороне западным склоном центральной горной цепи.

Рельеф и Гидрография 

Территория провинции представляет собой плато, которое на юге, на границе с регионом Паско, почти равномерно прервано горными хребтами, и когда оно движется на север, оно имеет тенденцию быть более бурным, поскольку оно прерывается различными оврагами, образованными реками, которые рождаются из оттепели западных и центральных горных цепей.

Среди этих рек две являются основными, которые формируют провинциальную область: Нупе и Лаурикоча. Которые определяют в северном центре мезопотамский регион в форме перевернутого «υ». Столицы 9 из 11 районов Лаурикохи (Рондос и Уарин расположены на плоскогорьях выше ватерлинии) расположены на его окраинах в виде оврагов.

Эти две реки, у подножия города Рондос, соединяются и образуют одну из главных рек Перу, Мараньон, которая впоследствии протекает на северо-востоке, образуя границу между районами Рондос и Сан-Франциско-де-Асис.

Административное деление 
Провинция разделена на семь районов (с юга на север):

Туризм 
Здесь есть природные достопримечательности и археологические памятники:

Калиенте, площадью около 15 га в окрестностях «Баньос-дель-Инка», есть ряд бассейнов и источников, из которых текут воды разной температуры от теплых до 70 ° С. Эти воды обладают лечебными свойствами для лечения заболеваний желудка, печени, кожи и ревматизма, среди прочего, поэтому их называют чудесными водами, подчеркивая лагуну Тикикоча.

Коног-Кучо, эти термальные - лечебные воды находятся в 5 км к югу от города Баньос, они известны как чудесные своими целебными свойствами при ревматических, нервных и кожных заболеваниях.

Археологические раскопки Кенак, расположенные в верхней части города Хесус, занимают холм с небольшими склонами, архитектурные сооружения аналогичны архитектурным сооружениям Чикии, самые большие здания имеют ширину 5-6 м и 7 м. длинные и, с другой стороны, высокие, в некоторых случаях на внутренних стенах наблюдаются два ряда ниш, как внутри, так и снаружи, есть длинные плиты, которые использовались в качестве лестниц, двери трапециевидные.

Археологические раскопки Чикя, расположены на левом берегу реки Лаурикоча примерно в 4 км от города Хесус. Из представленных ими конструкций можно сказать, что это была одна из наиболее развитых и важных групп культуры Альто-Мараньон. Здесь вы можете увидеть архитектурный комплекс со многими большими зданиями, некоторые с характеристиками жилья. Существуют прямоугольные здания длиной более 30 м и шириной 9 м, изготовленные из полурасположенных известняковых пород, соединенных грязевым раствором, а стены колеблются от 60 см и более.

Кордильера-Уайуаш, имеет протяженность в 40 км с севера на юг, что соответствует восточному склону самого крутого. Он покрывает много важных снегопадов, его стены почти вертикальные со всех сторон. Доминируют знаменитый и второй по величине снег в Перу, Ерупаха с 6634 метрами над уровнем моря и четырьмя снегопадами, которые превышают 6 000 метров над уровнем моря, Сиула-Гранде (6 356 метров над уровнем моря), Сарапо (6 143 метра над уровнем моря), Хиришанка (6 126 метров над уровнем моря), Ерупаха Чико (6 121 метр над уровнем моря) в дополнение к обнаружению еще семи снегопадов с более чем 5000 метров над уровнем моря.

Ерупаха, высота которого 6 634 м, является вторым по величине снегом в Перу, получивший всемирную известность благодаря своим внушительным стенам и жутким вершинам. Он представляет собой увлекательную достопримечательность для спортсменов, ученых и ученых, которые неоднократно начинали много экспедиций в поисках своего саммита. Попытки предпринимались в основном по южному гребню и западной стене.

Кордильера-де-Раура, расположена к югу от горного хребта Уайуаш, где рождаются реки Уаура, Мараньон и Хуаллага, имеет уникальную природную красоту, снегопады способствуют альпинизму и горным лыжам, а ледники порождают многочисленные лагуны. кристально чистой воды, как Лаурикоча в районе Сан-Мигель-де-Каури.

Лагуна Лаурикоча находится примерно на 3850 метров над уровнем моря. Его длина 7 км, ширина 1,5, глубина 75 м. Эта лагуна дает начало реке Лаурикоча. Торары растут на его берегах, а в водах развивается обильная форель.

Пещеры Лаурикоча, также расположенные в районе Сан-Мигель-де-Каури на высоте почти 3900 м над уровнем моря, недалеко от лагурины Лаурикоча, были обнаружены инженером Аугусто Кардихом Лоарте в 1957 году. Затем в 1958-59 годах их обнаружили в пещере ¨ L¨ от 2 до 3 метров глубиной 7 скелетов в возрасте 9525 лет, принадлежащих первобытным людям, охотникам и кочевникам.

Примечания 

Провинции региона Уануко